Všestary può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Všestary, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Všestary, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové